Суазі́-сюр-Сен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 25 км на південь від Парижа, 3 км на північний схід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2827 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6984,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі люди 

 Марі-Домінік Шеню — французький домініканський богослов і медієвіст.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт.
 Суазі-сюр-Сен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень.
 [ Розташування муніципалітету Суазі-сюр-Сен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн